Caïffa est le nom de :
 Caïffa, une ville de la troisième croisade ;
 Au planteur de Caïffa, un torréfacteur de 1890.